Eulimnadia är ett släkte av kräftdjur. Eulimnadia ingår i familjen Limnadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Eulimnadia